

События 
 Консулы: император Юлиан Отступник (в 4-й раз) и Флавий Саллюстий.
 Юлиан выступил из Сирии в Месопотамию и переправился через Евфрат. Римляне вступили в Ассирию и заняли несколько крепостей. Упорно защищался гарнизон Майозамальхи. Юлиан разбил большую армию персов у стен Ктесифона, разорил страну и повёл армию к Кордуэну. В Маранге римляне разбили ещё одну армию. Солдат стал донимать голод. 26 июня — Персы напали на римский лагерь. В сражении Юлиан был тяжело ранен и скончался.
 Императором Рима провозглашён командир доместиков Иовиан, сын комита Варрониана. Иовиан начал отступление. Персы упорно преследовали римлян и прижали их войско к Тигру. Иовиан заключает с персами мир, уступив пять областей за Тигром и обещав не вмешиваться в армянские дела. Иовиан добрался до Антиохии и поехал на запад.
 363, июнь — 364, февраль — Император Рима Флавий Клавдий Иовиан (ок.331-364, 17.2).
 Христианский собор в Лаодикее. Решено разослать по общинам письма с перечнем канонических произведений (все, что и сейчас, кроме Откровения Иоанна).
 Часть строений города Петра Византийской империи была уничтожена в результате мощнейшего землетрясения
 В княжестве Лян убит князь Чжан Сюаньцзинь.

Скончались 
 Римский император Флавий Клавдий Юлиан (Юлиан Отступник)

См. также